Липовњик може бити:

 Липовњик (Рожњава), насељено мјесто у округу Рожњава, Кошички крај, Словачка Република
 Липовњик (Топољчани), насељено мјесто у округу Топољчани, Њитрански крај, Словачка Република